Каберне Совіньйон — сорт винограду
 Совіньйон Блан — сорт винограду

 Совіньйон (Люстдорф, Чорноморка) — місцевість в Одесі.